Max Moor ist der Name folgender Personen:

* Max Moor (Botaniker) (1911–1988), Schweizer Botaniker
 Max Moor (Fernsehmoderator) (eigentlich Dieter Moor; * 1958), Schweizer Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Max Mohr